Barnum Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Barnum Lake (Michigan), im Genesee County
 Barnum Lake (Minnesota), im Cass County